L'espressione festha manna in turritano (festa grande in italiano) indica due distinti eventi del sassarese, Sardegna:
 Faradda di li candareri – a Sassari
 Festha manna – a Porto Torres